Никола́й Дми́триевич Ме́льников:
 Мельников, Николай Дмитриевич (1905—1944) — деятель советских спецслужб.
 Мельников, Николай Дмитриевич (род. 1986) — российский хоккеист с мячом, защитник.